Takáts László (1880-1916) építész
 Takács László (1934–2015) atlétaedző, szerkesztő
 Takács László (1938–1995) újságíró, publicista (Akácz néven)
 Takács László (1926–2011) Budafokon élt festőművész
 Takács László (1940) Hajdúböszörményen élő festőművész
 Takács László (1944) az MTK labdarúgója
 Takács László (1947) az MTK-VM labdarúgója
 Takács László (1955) az FTC labdarúgója
 Takács László (1960) erdőmérnök, egyetemi docens
 Takács László (1968) egyetemi oktató, a nyelvtudomány kandidátusa
 dr. Takáts László (1954-2022) bűnügyi újságíró

Jegyzetek